Студенческий сквер () — сквер, расположенный на территории Деснянского района Чернигова. Площадь — 0,21 га.

История 
2 декабря 2019 года торжественно городским главой В. А. Атрошенко был открыт обновлённый сквер. Были установлены новые лавочки и фонари, пешеходные дорожки уложены тротуарной плиткой, обновлён газон. В центре сквера размещена скульптурная композиция «Семья».

Описание 
Сквер треугольный в плане, занимает перекрёсток проспекта Левка Лукьяненко (улицы Рокоссовского) и улицы Шевченко — ограничен проезжей частью и многоэтажной жилой застройкой — напротив национального университета «Черниговская политехника».

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том 1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70  © Потоцька С.О., 2012
 Студентський сквер

Скверы Украины